Le superflu désigne à l'origine ce qui n'est pas essentiel, ce qui est en trop. Ce mot est souvent associé aux idées de luxe, de gaspillage ou de surconsommation.

Superflu peut également désigner :

Un groupe de musique français fondé en 1994 :  Superflu
Un album studio de Pascal Obispo : Superflu